WRC II Extreme (также известная как WRC 2002) — видеоигра 2002 года про офф-роуд, выпущенная для PlayStation 2. Игра была разработана Evolution Studios и издана Sony Computer Entertainment Europe.

Игровой процесс 
WRC II Extreme содержит 115 этапов в 15 разных странах с официально лицензированными автомобилями WRC, которые доступны игроку. Доступен режим воспроизведения действий, который включает в себя широкий диапазон снимков с разных ракурсов. В игре представлены все 14 ралли из официального календаря WRC 2002 года.

В игре участвуют 21 гонщик и 7 команд. Несмотря на то, что Citroën не участвовал в полноценном сезоне в 2002 году, они участвуют во всех турнирах игры и, следовательно, имеют право набирать командные очки в режиме чемпионата. Поскольку в то время у Колина Макрея была своя собственная серия видеоигр, Sony не смогла приобрести лицензию на его появление, поэтому его заменил в игре Франсуа Дюваль.

Разработка 
WRC II Extreme был разработан британской Evolution Studios и издан Sony Computer Entertainment Europe. Игра была разработана с использованием новой физической модели для автомобилей, управляемых игроком. Это было разработано при содействии инженеров по раллийному автоспорту. География трасс была смоделирована на основе спутниковых фотографий и данных DEM, чтобы создать более реалистичный и точный вид для каждого этапа ралли. Образцы шумов двигателей основаны на реальных раллийных автомобилях WRC. Редактирование режима воспроизведения действий было разработано при содействии телекомпании Чемпионата мира по ралли Chrysalis TV с редактированием видеозаписи и дизайном графического интерфейса. Каждый автомобиль сделан примерно из 20 000 полигонов, что больше, чем 8000 в первой игре.

Приём 

WRC II Extreme получил «благоприятные» отзывы согласно сайту агрегации обзоров GameRankings.

Рекомендации

Ссылки 
 

World Rally Championship (серия игр)
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры только для PlayStation 2
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры 2002 года